Prinsesse Ragnhild ist der Name folgender Schiffe:

 Prinsesse Ragnhild (Schiff, 1931), Passagierschiff der norwegischen Reederei Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab
 Prinsesse Ragnhild (Schiff, 1966), ehemalige Fähre der norwegischen Reederei Jahre Line
 Prinsesse Ragnhild (Schiff, 1981), ehemalige Fähre der norwegischen Reederei Color Line

Siehe auch:
 Ragnhild von Norwegen (1930–2012), Prinzessin von Norwegen